Kwiaty grzechu – komiks autorstwa Lee Hyeon-sook
 Kwiaty zła – zbór wierszy autorstwa Charles'a Baudelaire'a